Вивиан (Vivian) може да се отнася за:

 Вивиан Уестууд, английски моден дизайнер
 Вивиан, фея (Господарката на езерото)
 Свети Вивиан, 5 век, франски епископ
 Флавий Вивиан, консул 463 г.
 Андрю Вивиан (1759-1842), корнуолски инженер
 Вивиан Лий, английска актриса
 (1623) Вивиан, астероид
 Вивиан (Луизиана), град в Луизиана
 Вивиан (Южна Дакота), град в Южна Дакота
 Ураган Вивиан, ураган 1990 г.

Вижте също 
 Вивиен
 Вивиана
 Вивиано